Hal puede referirse a:
 HAL 9000: Personaje de la saga iniciada con 2001: Una odisea del espacio.
 HΛL: Banda musical japonesa.
 HAL (software): Capa de abstracción software para acceder al hardware en Linux y Windows. (En inglés: :en:HAL (software))
 HAL Laboratory: Compañía desarrolladora de videojuegos.
HAL, pseudónimo con el que el escritor Adrià Trescents Ribó firmaba sus libros.
 Hal: personaje de ficción de los libros de Lemony Snicket
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), fabricante de aeronaves de la India.
 Hal: película de animación japonesa.
 HAL (robot).